

Уть — річка в Гомельській області, ліва притока Сожу

Уть — річка в Удмуртії, права притока Кільмезю